Arpad Šterbik (né en 1979), handballeur yougoslave
 Christine Sterbik (née en 1969), parachutiste française